Низовское — название населённых пунктов в России:

 Низовское — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Низовское — деревня в Подосиновском районе Кировской области.
 Низовское — деревня в Бардымском районе Пермского края.

См. также 
 Низовское сельское поселение